Hanko bezeichnet:

 eine Stadt und Gemeinde in Finnland
 die Hanko-Halbinsel, auf der die Stadt Hanko in Finnland liegt
 den Hauptgürtel-Asteroiden (2299) Hanko
 Hanko (Stempel), den japanischen Begriff für den Namensstempel
 Han-Schule, Schulen der japanischen Lehen (han)
 den japanischen Namen des chinesischen Historikers Ban Gu (班固, auch: Pan Ku) (31–92)
 eine chinesische Stadt, heute aufgegangen in der Stadt Wuhan (武汉)

Personen
 August Hanko (1879–1952), estnischer Schriftsteller, Übersetzer und Politiker
 Michael Hanko (* 1964), deutscher Fliesenleger und Politiker (AfD)
 Michas Hanko, belarussischer politischer Aktivist